{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79101) - || 1981 EJ31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79102) - || 1981 EP31 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79103) - || 1981 EO32 || 7 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79104) - || 1981 EK33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79105) - || 1981 EY33 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79106) - || 1981 EW34 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79107) - || 1981 EX37 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79108) - || 1981 EB38 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79109) - || 1981 EN39 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79110) - || 1981 EH40 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79111) - || 1981 ES40 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79112) - || 1981 EE42 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79113) - || 1981 EP45 || 1 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79114) - || 1981 EJ46 || 2 maart 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| (79115) - || 1984 JK || 9 mei 1984 || Palomar || J. Gibson
|-
| (79116) - || 1984 ST6 || 27 september 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79117) Brydonejack || 1988 QC1 || 16 augustus 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (79118) - || 1989 GY5 || 5 april 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79119) - || 1989 SC10 || 26 september 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79120) - || 1989 TS4 || 7 oktober 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79121) - || 1990 EG1 || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79122) - || 1990 RV7 || 14 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79123) - || 1990 RT8 || 15 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79124) - || 1990 RU8 || 15 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79125) - || 1990 SZ4 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79126) - || 1990 SO6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79127) - || 1990 SK8 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79128) - || 1990 SB13 || 22 september 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79129) Robkoldewey || 1990 TX11 || 11 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (79130) Bandanomori || 1990 UC2 || 26 oktober 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| (79131) - || 1990 UN4 || 16 oktober 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79132) - || 1990 VR4 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79133) - || 1990 VG5 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79134) - || 1990 VO8 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79135) - || 1991 JV || 8 mei 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79136) - || 1991 ND4 || 8 juli 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79137) - || 1991 PD15 || 6 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (79138) Mansfeld || 1991 RS4 || 13 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (79139) - || 1991 SP || 30 september 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (79140) - || 1991 SX2 || 29 september 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79141) - || 1991 TB || 1 oktober 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (79142) - || 1991 VR2 || 1 november 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (79143) - || 1992 BQ2 || 30 januari 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79144) Cervantes || 1992 CM3 || 2 februari 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79145) - || 1992 EL13 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (79146) - || 1992 JP3 || 2 mei 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (79147) - || 1992 RG3 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79148) - || 1992 SN3 || 24 september 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79149) Kajigamori || 1992 UR4 || 27 oktober 1992 || Geisei || T. Seki
|-
| (79150) - || 1992 UR7 || 23 oktober 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79151) - || 1992 YS3 || 24 december 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79152) Abukumagawa || 1993 FX3 || 17 maart 1993 || Geisei || T. Seki
|-
| (79153) - || 1993 FV4 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79154) - || 1993 FF5 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79155) - || 1993 FN8 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79156) - || 1993 FA12 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79157) - || 1993 FE16 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79158) - || 1993 FB17 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79159) - || 1993 FP17 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79160) - || 1993 FO19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79161) - || 1993 FW19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79162) - || 1993 FU20 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79163) - || 1993 FK24 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79164) - || 1993 FE27 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79165) - || 1993 FR27 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79166) - || 1993 FU29 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79167) - || 1993 FM32 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79168) - || 1993 FP33 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79169) - || 1993 FY33 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79170) - || 1993 FT34 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79171) - || 1993 FM37 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79172) - || 1993 FX38 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79173) - || 1993 FE41 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79174) - || 1993 FC46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79175) - || 1993 FU47 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79176) - || 1993 FA50 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79177) - || 1993 FG50 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79178) - || 1993 FN54 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79179) - || 1993 FX56 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79180) - || 1993 FR62 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79181) - || 1993 FT75 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79182) - || 1993 FS82 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (79183) - || 1993 KY || 21 mei 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79184) - || 1993 KO3 || 21 mei 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79185) - || 1993 OZ3 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79186) - || 1993 QN || 20 augustus 1993 || Palomar || E. F. Helin, J. Alu
|-
| (79187) - || 1993 QL8 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79188) - || 1993 QF9 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79189) - || 1993 RB8 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79190) - || 1993 TT9 || 12 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79191) - || 1993 TU14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79192) - || 1993 TG16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79193) - || 1993 TW17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79194) - || 1993 TZ18 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79195) - || 1993 TZ24 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79196) - || 1993 TD33 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79197) - || 1993 TE33 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79198) - || 1993 TL33 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79199) - || 1993 TN37 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79200) - || 1993 UH4 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten